Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Kaleta (ur. 1998) – polska judoczka
 Andrzej Kaleta – rzymskokatolicki duchowny
 Janusz Kaleta (ur. 1964) – polski bioetyk, doktor teologii moralnej, biskup rzymskokatolicki
 Jolanta Maria Kaleta – polska historyk i politolog
 Józef Kaleta (1925–2007) – polski ekonomista i polityk, nauczyciel akademicki, profesor nauk ekonomicznych, poseł na Sejm I, II i III kadencji
 Michał Kaleta – polski brydżysta
 Paweł Kaleta – polski polityk i działacz ruchu ludowego
 Paweł Kaleta – polski kompozytor i działacz społeczny
 Paweł Kaleta (ur. 1977) – polski duchowny, dr hab. nauk prawnych, adiunkt Instytutu Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 Piotr Kaleta – polski przedsiębiorca, samorządowiec i polityk
 Sebastian Kaleta (ur. 1989) – polski urzędnik państwowy, samorządowiec i prawnik, radca prawny, od 2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i przewodniczący komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
 Weronika Kaleta – polska biegaczka narciarska
 Zbigniew Kaleta – polski aktor